Бану́ ( — «сыновья»; варианты транскрипции: бену, бани, бени) — наименьшая ячейка родоплеменного строя у кочевых арабов. Первоначально бану были сыновьями одного отца, позднее в структуру бану включались и более крупные ячейки, имеющих одного предка (например, Бану Исраил, Бану Хашим).

Слово бану имеет несколько переводов:
 сыновья — в смысле дети одного племени, в общем то так и следует переводить, но понятия при этом могут быть и нижеследующие
 дети — в смысле дети одного племени или рода, династии
 племя
 династия
 потомки
 ветвь (в смысле потомство)
 род
 клан

Примеры 
 Бану Йафур — коренное, доисламского времени племя-династия Йемена.
 Бану Каси — это семья (династия) правителей-муваладов
 Бану Аус () — одно из арабских племен в Медине
 Бану Исраил ( — «сыны Израиля») — одно из названий еврейского народа. Упоминается в Коране около 40 раз.
 Бану Тамим — потомки Тамима ибн Мурра, племя относящееся к ещё доисламским временам. Недждийские тамимиты разделяются на три крупные ветви:
 Бану Ханзала — происходят от Ханзалы ибн Малика ибн Зейд Маната ибн Тамима.
 Бану Саад — от Саада ибн Зейд Маната ибн Тамима.
 Бану Амр — от Амра ибн Тамима.

См. также 
 Племена и кланы Аравийского полуострова
 Племена и династии Йемена

Примечания